Всемирные военные игры 2015 года проводились со 2 по 11 октября в южно-корейском Мунгёне. В программу Игр были включены 24 вида спорта.

Победители и призёры

Золотые медали 
Золотые завоевали боксеры Карен Арутюнян (до 52 кг), Раджаб Раджабов (до 75 кг), пловцы Светлана Чимрова (100 м, баттерфляй), Александра Папуша (200 м, спина), Никита Коновалов, Виктория Андреева, Дмитрий Горбунов, Олег Костин, Светлана Чимрова (смешанная комбинированная эстафета 4×100 м), Анастасия Абросимова, Валентина Запатрина и Мария Шорец в командном турнире в триатлоне, Татьяна Рябкина, Юлия Новикова и Светлана Миронова — в спортивном ориентировании.

Серебряные медали 
Серебро в активе боксеров Альберта Карибяна (до 69 кг), Гамзата Газалиева (до 81 кг), Дмитрия Фомина (до 91 кг), пловцов Никиты Бабченко (200 м, спина), Дмитрия Горбунова, Евгения Коптелова, Николая Скворцова, Сергея Большакова (вольный стиль, эстафета 4×100), а также Анны Мастяниной в скоростной стрельба из пистолета (25 м) и Андрея Храмова, Леонида Новикова, Дмитрия Цветкова в спортивном ориентировании.

Бронзовые медали 
Бронза досталась Радабану Иcмаилову (до 64 кг), Артему Сусленкову (свыше 91 кг), борцу греко-римского стиля Алексею Мишину (до 85 кг), тхэквондистам Никите Кривейченко (до 74 кг), Александру Луневскому (до 87 кг).

Распределение наград

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Октябрь 2015 года
Спорт в Республике Корея в 2015 году
2015
Международные спортивные соревнования в Республике Корея
Мунгён